

Belgio 
 Wellen – città della provincia del Limburgo (Fiandre)

Germania 
 Wellen – comune della Renania-Palatinato
 Wellen – frazione del comune dell'Hohe Börde (Sassonia-Anhalt)